Der 9. Junior Eurovision Song Contest wurde am 3. Dezember 2011 im Karen Demirtschjan Complex in Jerewan, Armenien ausgetragen.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Contest veranstaltet das siegreiche Land des Vorjahres den Junior Eurovision Song Contest. Laut Supervisor Sietse Bakker sei die hohe Reputation des Wettbewerbs in Armenien ausschlaggebend gewesen. So berichtete Bakker bei einem Interview, die EBU schätze „die breite Zustimmung dieses Events in allen sozialen Schichten Armeniens.“

Sieger wurde die Mädchengruppe Candy aus Georgien mit ihrem Titel Candy Music. Es war der zweite Titel für Georgien beim JESC. Mit 108 Punkten war dies aber auch der Sieger mit der bislang niedrigsten Punktzahl. Außer ihnen kamen nur die zweitplatzierten Niederlande auf mehr als 100 Punkte.

Teilnehmer 

Zunächst haben zwölf Länder ihre Teilnahme am Wettbewerb zugesagt, womit der JESC 2011 der teilnehmerschwächste Wettbewerb seit Einführung des Junior Eurovision Song Contest im Jahre 2003 geworden wäre. Der armenische Rundfunk erreichte jedoch, dass zwei Monate nach Ablauf der Anmeldefrist Bulgarien ins Teilnehmerfeld hinzustoßen werde. Am 9. September gab Lettland bekannt, doch noch teilzunehmen, nachdem die Teilnahme zunächst aus finanziellen Gründen abgesagt wurde.

Mit der Vertreterin Russlands, Jekaterina Rjabowa, trat zum ersten Mal eine Sängerin an, die schon in der Vergangenheit am JESC teilnahm: 2009 belegte sie den dritten Platz. Die bestehenden Regeln verbieten eigentlich, dass ein Sänger mehrmals am JESC teilnehmen darf, aber für Rjabowa wurde eine Ausnahme gemacht. Auch 2012 trat für dasselbe Land eine Interpretin an, die 2011 für Moldawien gesungen hatte. Somit scheint diese Regel nur auf dem Papier zu gelten.

Am 8. Oktober gab der Sender (SMRTV) von San Marino bekannt, das man nicht am Junior Eurovision Song Contest 2011 teilnehmen könne, aufgrund eines neuen Satellitenkanals von SMRTV der im Juni seinen Sendebetrieb aufgenommen hatte.

Zurückkehrende Interpreten

Punkteverteilung

Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe 

 Alle Länder erhielten zu Beginn 12 Punkte, weshalb kein Land 0 Punkte erreichen konnte. Ein Punkteansager aus  vergab diese Wertungen

Einzelnachweise

Weblinks 
 offizielle Homepage

2011
Musikwettbewerb 2011
Musik (Armenien)
Kultur (Jerewan)
Veranstaltung in Jerewan